Con Porta Orientale si identificano diverse porte della città di Milano, ricavate rispettivamente all'interno del perimetro romano, medievale e spagnolo:
 La Porta Orientale, già Porta Decumana dell'originario castrum romano
 La Porta Argentea, sita vicino all'odierna piazza San Babila, eretta in epoca romana (I secolo) e ricavata da una apertura nelle mura romane.
 La Porta Orientale, sita nell'attuale corso di Porta Venezia, fra via della Spiga e la Cerchia interna del Naviglio, eretta nel XII secolo e ricavata nelle mura medievali.
 La Porta Orientale, sita all'inizio dell'attuale corso Buenos Aires, eretta nel XVII secolo e ricavata nelle mura spagnole, riedificata in forme neoclassiche nel XIX secolo e rinominata nel 1860 Porta Venezia, in onore della città rimasta austriaca dopo l'incompiuta Seconda guerra d'indipendenza italiana del 1859.
 Porta orientale – porta medievale della città di Delft, nei Paesi Bassi